«Los Álamos» puede referirse a:

 Artículo Los con el plural de la palabra álamo;

Toponimia

En  Chile 
 Los Álamos, comuna y ciudad de la provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

En  Colombia 
 Edificio Financiero Los Álamos, rascacielos en Cali.
 Torre Ejecutiva Los Álamos, rascacielos en Cali.

En  España 
 Los Álamos (C.P. 04811), en la provincia de Almería.
 Los Álamos (C.P. 28279), en Colmenajero, Madrid.
 Los Álamos (C.P. 38713), en Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife.
 Los Álamos (C.P. 29629), en Torremolinos, Málaga.
 Los Álamos, estación de Cercanías Málaga en Torremolinos, provincia de Málaga.

En  Estados Unidos 
 Condado de Los Álamos, en el estado de Nuevo México.
 Los Álamos, lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México:
 Laboratorio Nacional de Los Álamos
 Cañada de los Álamos, lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México.
 Los Álamos, lugar designado por el censo en el estado de California.